Juno (mythologie), een Romeinse godin
 Juno (film), een Amerikaanse film uit 2007 
 Juno (ruimtesonde), een ruimtesonde naar de planeet Jupiter
 Iuno (persoonlijk), onzichtbare beschermgeest van Romeinse vrouwen
 Juno (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Juno (planetoïde), een planetoïde
 Juno Awards, een Canadese muziekprijs
 Juno-60, een type synthesizer van het merk Roland
 Juno-106, een type synthesizer van het merk Roland
 Juno Beach, strand in Normandië waar geallieerden landden op D-day.
 de maand juni wordt, in de spreektaal, soms "juno" genoemd (om duidelijker onderscheid te maken met "juli").